Войводина (или Воеводина) може да се отнася за:
 Войводина – автономен регион в Северна Сърбия с главен град Нови Сад
 Войводина – име до 1947 г. на село Спилия, Западна Македония, Гърция
 „Войводина“ – спортно дружество в Нови Сад, с подразделения:
 „Войводина“ – волейболен клуб от Нови Сад
 „Войводина“ – футболен клуб от Нови Сад
 „Войводина“ – хандбален клуб от Нови Сад
 „Войводина“ – улица в Екатеринбург, Русия